Denethor je ime več oseb v Tolkienovi mitologiji:

 Denethor je bilo ime vilinu, ki je bil voditelj Laiquendijev - zelenih vilinov
 Denethor I. je bil deseti majordom Gondorja
 Denethor II. je bil šestindvajseti in hkrati zadnji gondorski majordom